У́лица Акаде́мика Са́харова (варианты: улица Сахарова, улица Андрея Сахарова) — название ряда улиц в различных населённых пунктах, названных в честь советского учёного А. Д. Сахарова.

Латвия 
 Улица Андрея Сахарова — улица в Риге.

Россия 
 Улица Академика Сахарова — улица в Абакане.
 Улица Академика Сахарова — улица в Казани.
 Улица Академика Сахарова — строящаяся станция Казанского метрополитена.
 Улица Академика Сахарова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Академика Сахарова — улица в Пензе.
 Улица Академика Сахарова — улица в Томске.
 Улица Академика Сахарова — улица в Тюмени.
 Улица Академика Сахарова — улица в Ульяновске.
 Улица Академика Сахарова — улица в Челябинске.

 Улица Сахарова — улица в Дубне.
 Улица Сахарова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Сахарова — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Академика Сахарова — улица в Ивано-Франковске.
 Улица Академика Сахарова — улица во Львове.
 Улица Академика Сахарова — улица в Одессе.
 Улица Академика Андрея Сахарова — улица в Тернополе.

Другие страны 
 Улица Сахарова есть в Амстердаме, Гааге, Ереване, Коломые, Роттердаме, Софии, Степанакерте, Сухуме, Утрехте, Хайфе, улица Андрея Сахарова в Шверине ().

См. также 
 Мост Академика Сахарова
 Парк Академика Сахарова
  (список)
  (список)